Роже Милльекс (; 4 июля 1913, Марсель — 7 июля 2006, Афины) — французский филолог и эллинист XX века.

Молодость 
Роже Милльекс родился в 1913 году в Марселе.
Учился на факультете Классической филологии и философии в университете города Экс-ан-Прованс. Продолжил учёбу в Сорбонне.
Был назначен преподавателем в город Ножан-сюр-Марн.

Первые годы в Греции 
В 1936 году Милльекс прибыл в Грецию, назначенный преподавателем французского языка и литературы в Французский институт в Афинах.
Его знакомство с греческим православием было ознаменовано посещение Афона на Рождество 1937 года и его дружбой с православным интеллектуалом Т.Папацонисом и православным поэтом Г. Веритисом.
Работая в «Институте», Милльекс одновременно публиковал очерки в греческих журналах
В 1939 году он женился на гречанке Татьяне Грици, ставшей впоследствии известной журналисткой и писательницей.
После начала Второй мировой войны, в 1940 году Милльекс был мобилизован французской армией и отправлен в Бейрут.
После поражения Франции вернулся в Афины.
В октябре 1940 года Греция была также вовлечена в войну и, несмотря на свои победы над итальянцами, в апреле 1941 года подверглась нападению Гитлеровской Германии и последовавшей тройной, германо-итало-болгарской, оккупации.
В этот период Милльекс начал поддерживать контакты с Сражающейся Францией.

Столица европейского Сопротивления 
С началом оккупации Милльекс часто прятал бойцов греческого сопротивления в здании «Французского института».
После краткого пребывания во Франции, в 1942 году он вступил в Национально-освободительный фронт Греции — (ЭАМ).
В этот период он был дружен с Рудольфом Фахрнером (Rudolf Fahrner), директором Германского института в Афинах.
Греческое Сопротивление, кроме Народно-освободительной армии ЭЛАС и других вооружённых формирований, было представлено также более широким гражданским Освободительным Фронтом (Национально-освободительный фронт Греции — ЭАМ).
Милльекс был свидетелем ряда акций проведенных ЭАМ в Афинах, не имевших прецедентов в других оккупированных столицах:
 с 23 февраля 1943 года по всей Греции прошли демонстрации против намеченной гражданской мобилизации и отправки в Германию греческих рабочих. Кульминацией стала демонстрация 7 марта в Афинах, когда 300 тысяч афинян вышли на улицы и после столкновений с оккупантами заняли Министерство труда и сожгли списки. Несколько десятков демонстрантов были убиты, но гражданская мобилизация была сорвана.
 25 марта 1943 года 300 тысяч афинян вышли на улицы в годовщину Освободительной войны 1821 года. В столкновениях с оккупантами погибли 32 демонстранта.
 25 июня 1943 года, после очередного массового расстрела 106 заключённых в Курново, 100 тысяч демонстрантов в заняли центр Афин. В столкновениях с оккупантами были убиты 40 демонстрантов.
 22 июля до 500 тысяч человек приняли участие в Демонстрации против расширения болгарской зоны оккупации. 53 демонстрантов были убиты но расширение болгарской зоны, с целью освобождения немецких дивизий для отправки на Восточный фронт, было сорвано.
Восхищённый борьбой афинян, Милльекс писал, что Афины являлись «столицей европейского Сопротивления».
В последний период войны Милльекс, вместе со своей женой, выбрался на юг Франции.
Не забывая о Греции, он инициировал издание альбома в честь борьбы и жертв понесенных греческим народом в годы войны. В издании альбома Посвящение Греции 1940—1944 приняли участие Андре Фужерон, Анри Матисс, Пабло Пикассо, Франсис Пикабиа и др.
Милльекс писал об этом альбоме: «Мой разум был направлен на создание письменного монумента, где французы выскажут своё восхижение, которое они молча испытали с 1940 по 1944 год, перед тем чудом, каким была сражающаяся Греция».

В послевоенной Греции 

В декабре 1945 года и при содействии Милльекса из Франции, директору Французского института Октавию Мерлье удалось получить 140 стипендий французского правительства, для учёбы во Франции, которые были предоставлены молодым греческим интеллигентам и учёным, среди которых были Касториадис, Корнелиус, Акселос, Костас, Своронос, Никос Макрис, Мемос , Манос Захариас , Зенетос, Такис , Апостолидис, Маргаритис, Кранаки, Мимика и др.
Учитывая тот факт, что после декабрьских событий 1944 года в Греции был развязан террор против людей левых политических убеждений, для многих из этих молодых людей это была спасительная возможность покинуть страну. Для этой цели Мерлье и Милльекс зафрахтовали итальянское судно «Матароа», которое ушло из Пирея в Таранто. В силу левых убеждений многих из стипендиатов, реакция греческой официальной прессы и политиков была резко негативной.
Милльекс официально был в отпуске и с августа 1945 по июнь 1946 года греческое монархистское правительство отказывало ему в въезде в страну. Будучи заместителем директора института, Милльекс вернулся в Грецию в начале Гражданской войны, в 1946 году.
В 1948 году, в разгар войны, он перевёл меморандум ЭАМ на французский, для представления в ООН.

Кипр 
50-е годы XX века, на контролируемом англичанами острове Кипр, были отмечены борьбой греков киприотов за энозис (воссоединение острова с Грецией). Однако в результате действий британской дипломатии, остров не воссоединился с Грецией и в 1959 году была провозглашена Республика Кипр.

В том же 1959 году Милльекс был переведён на Кипр, где после получения островом независимости он стал культурным атташе при французском посольстве и директором Французского культурного центра, который он сам и создал в ноябре 1960 года.

На этом месте он оставался до 1971 года. Между тем в самой Греции в 1967 году был установлен военный режим. Острая полемика четы Милльекс против диктатуры привели к тому, что Татьяна Грици-Милльекс была лишена греческого гражданства.

Впоследствии, в 2006 году, дети четы Милльекс передали библиотеку своих родителей Библиотеке Университета Кипра.

Последние годы 
В 1971 году Роже Милльекс был назначен директором Французского культурного центра в Генуе.
Вернулся в Грецию в 1975 году после падения диктатуры.
В 1982 году стал членом-корреспондентом Афинской академии наук, а в 1986 году членом Академии Марселя.
Роже Мьлльекс умер в Афинах в 2006 году и похоронен на Первом афинском кладбище.

Награды 
 Орден Почётного легиона (офицер)
 Орден Академических пальм
 Орден Феникса (Греция) (великий коммандор)
 Серебряная медаль Афинской академии наук (1980)

Работы 
 В школе греческого народа (A l'école du peuple grec (1940—1944). Ed. du Beffroi, Vichy 1946).
 Франко-греческие этюды. 1 Кораис, Адамантиос о французской культуре. 2. Гюго, Виктор, верный друг Греции. (Études franco-grecques. 1. Coray et la civilisation française = Ο Κοραής για το γαλλικό πολιτισμό. 2. Victor Hugo, constant ami de la Grèce = Ο Βίκτωρ Ουγκώ, ένας σταθερός φίλος της Ελλάδος. Athen 1953 (Collection de l’Institut français d’Athènes, 77).
 Мистраль и Греция (Mistral et la Grèce. L’Astrado, Toulon 1972).
 Посвящение Греции (Hommage à la Grèce 1940—1944. 1979).
 Дань чести Греции (Φόρος τιμής στην Ελλάδα 1940—1944. 1980).
 Дневник войны и оккупаци в Греции и другие свидетельства (Ημερολόγιο πολέμου και κατοχής στην Ελλάδα και άλλες μαρτυρίες. 1982).
 Тайгет и молчание (перевод) (Ο Ταΰγετος και η σιωπή. Μετάφραση: Вреттакос, Никифорос — Νικηφόρος Βρεττάκος. Εισαγωγή Γεωργία Κακούρου-Χρόνη. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης, Sparta 1998.
 (Hrsg.) Chypre. Editions Nagel 1963. — Rez. von Charles Delvoye, L’Antiquité Classique 33, 1964, S. 277—278, (online).
 L’Institut français d’Athènes, fils spirituel de l'École française. In: Bulletin de correspondance hellénique 120, 1996, S. 69-82, (online).
 Les universitaires et intellectuels de Grèce au service de la Résistance. Conférence de M. Roger Milliex (7 novembre 1945). Union française universitaire, Paris 1945.

Литература 
 Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρους Μπριτάννικα, τ. 36
 Christophe Chiclet: Hommage à Roger Milliex (1913—2006). In: Confluences Méditerranée 4, 2006 (N°59), S. 189—190, (online).
 Ελληνογαλλικά. Αφιέρωμα στον Roger Milliex για τα πενήντα χρόνια της Ελληνικής παρουσίας του = Mélanges offerts à Roger Milliex pour ses cinquante années de présence grecque. Εταιρεία Ελληνικoύ Λογοτεχνικoύ και Ιστορικoύ Αρχείου (Ε.Λ.I.A.) / = Societé des Archives Littéraires et Historiques Hélleniques (E.L.I.A.), Athen 1990.
 Δαμιανός Π. Κοκκινίδης: Βιβλιογραφία Roger Milliex 1939—1999. Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.), Athen 2000.

Примечания

Ссылки 
 
 whoswho.fr: Roger Milliex
 Universität Zypern, Bibliothek: Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ και Ροζιέ Μιλλιέξ (Roger Milliex)
 biblionet.gr: Milliex, Roger
 data.bnf.fr: Roger Milliex (1913—2006)
 ecclesia.gr: Εφυγε νέας σπουδαίος φιλέλλην

Филологи Франции
Эллинисты
Филэллины
Кавалеры греческого ордена Феникса
Члены Афинской академии
Кавалеры ордена Академических пальм